Le tournoi de tennis d'Amelia Island est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1997, classée en catégorie Tier II, se dispute du 7 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Mary Pierce, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lindsay Davenport et Jana Novotná.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Amelia Island
 Saison 1997 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1997
Amelia Island
Tennis aux États-Unis en 1997
Tennis en avril 1997